Miles Davis & Gil Evans: The Complete Columbia Studio Recordings é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1996